Okręty US Navy o nazwie USNS „Soderman”:

 Pierwszy USS „Soderman” (T-AKR-299) był jednostką transportową. Nabyty przez US Navy w 1997 roku. Przemianowany na „GYSGT Fred W. Stockham” (T-AK-3017) w 2001 roku.
 Drugi USS „Soderman” (T-AKR-317) jest okrętem transportowym. Zwodowany w 2002 roku.

Soderman